Самоубийца:
 Самоубийца — человек, совершивший самоубийство или совершивший действия, которые неотвратимо приведут к его смерти.
В названиях художественных произведений
 «Самоубийца» — пьеса Н. Р. Эрдмана.
 «Самоубийца» — советский фильм 1989 года, режиссёр Василий Чириков.
 «Самоубийца» — советская комедия режиссёра Валерия Пендраковского по пьесе Н. Р. Эрдмана (1990).
 «Самоубийца» — американский фильм 1997 года, режиссёр Стефен Т. Кэй.
 «Самоубийца» — индийский фильм 2016 года, режиссёр Конкона Сен Шарма.

См. также